Гальштат
 Гальштатська культура